Per Lyngemark, ook wel Per Jørgensen genoemd, Deens wielrenner
Per Sarto Jørgensen Deens wielrenner
Per Jørgensen (muzikant)